Передовая может означать:
 Передовая — станица в Отрадненском районе Краснодарского края России.
 Передовая — деревня в Поболовском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Белоруссии.
 Передовая — железнодорожная станция, Северо-Кавказская железная дорога.
 Передовая (в просторечии передок) — название передовой линии расположения войск действующей армии, непосредственно соприкасающихся с противником.

См. также 
 Передовая статья